Bernadis ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo de Bernardis
 Robert Bernardis